Miejscowości w USA:
 Holly – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Prowers
 Holly – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
Gminy w USA:
 Holly (ang. Holly Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Holly (ang. Holly Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Holly (ang. Holly Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender